Гире́ево — топоним в России:

 Гиреево — бывшее подмосковное село и усадьба, с 1960 года в составе Москвы.
 Гиреево — село в Износковском районе Калужской области.